Autoracing
 A1 Team China - team in de A1GP-raceklasse
 Team China (Superleague Formula) - team in de Superleague Formula-raceklasse
 Acceleration Team China - team in de Formula Acceleration 1-raceklasse

Wielersport
 China Wuxi Jilun Cycling Team
 China Continental Team of Gansu Bank
 China Hainan Yindongli Cycling Team